Монахиня — представительница религиозной общины, ведущей монашескую жизнь.

 «Монахиня (роман)» () — роман Дени Дидро.
 «Монахиня (фильм, 1966)» — киноверсия романа, снятая Жаком Риветтом в 1966 году.
 «Монахиня (фильм, 2013)» — французский фильм Гийома Никлу 2013 года.
 «Монахиня (фильм, 2005)» — испанский фильм ужасов Луиса де ла Мадрида 2005 года.
 «Монахиня (фильм, 2018)» (в русском прокате — «Проклятие монахини») — американский фильм ужасов Корина Харди 2018 года.

См. также